Иван Ристич:
  (род. 1975) — сербский футболист .
 Ристич, Иван (род. 1976) — сербский футболист.